Claudio Neff (né le  à Davos) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
En 1998, il débute avec le HC Davos en LNA. Avec lui dans ses rangs, l'équipe remporte le titre en 2005. Il rejoint ensuite le HC Fribourg-Gottéron puis passe deux saisons aux SC Langnau Tigers avant d'intégrer l'effectif du HC Bienne, en 2008. La saison suivante, il signe au HC Ambri-Piotta.

Carrière internationale 
Il a représenté la Suisse en sélections juniors.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1998-1999|| HC Davos|| LNA|| 25|| 2|| 2|| 4|| 4|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|1998-1999||HC Davos U20 || Juniors Élites A || 29|| 25|| 26|| 41|| 111|| 3|| 2|| 3|| 5|| 10 
|-
|1999-2000|| HC Davos|| LNA|| 8|| 0|| 1|| 1|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|1999-2000||HC Davos U20 || Juniors Élites A || 25|| 15|| 21|| 36|| 24|| 7|| 10|| 4|| 14|| 11 
|-
|2000-2001|| HC Davos|| LNA|| 34|| 1|| 5|| 6|| 10|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2000-2001||HC Davos U20 || Juniors Élites A || 6|| 6|| 10|| 16|| 14|| 5|| 5|| 3|| 8|| 0
|-
|2000-2001||SC Herisau|| LNB || 1|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| HC Davos|| LNA|| 42|| 6|| 3|| 9|| 26|| 13|| 1|| 4|| 5|| 0
|-
| 2002-2003|| HC Davos|| LNA|| 25|| 6|| 11|| 17|| 8|| 17|| 1|| 4|| 5|| 4
|-
| 2003-2004|| HC Davos|| LNA|| 45|| 12|| 14|| 26|| 24|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2004-2005|| HC Davos|| LNA|| 42|| 2|| 13|| 15|| 16|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2005-2006|| HC Fribourg-Gottéron|| LNA|| 37|| 0|| 1|| 1|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2005-2006||EV Zoug || LNA || 2|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| SC Langnau Tigers|| LNA|| 44|| 5|| 19|| 24|| 109|| 15|| 1|| 7|| 8|| 48
|-
| 2007-2008|| SC Langnau Tigers|| LNA|| 50|| 8|| 20|| 28|| 96|| 7|| 1|| 2|| 3|| 8
|-
| 2008-2009|| HC Bienne|| LNA|| 16|| 1|| 4|| 5|| 57|| 19|| 1|| 8|| 9|| 80
|-
| 2009-2010|| HC Ambrì-Piotta|| LNA|| 24|| 1|| 11|| 12|| 44|| 6|| 1|| 1|| 2|| 10
|-
| 2010-2011|| Rapperswil-Jona Lakers|| LNA|| 40|| 4|| 23|| 27|| 38|| 9|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 2011-2012|| SC Langnau Tigers|| LNA|| 11|| 1|| 1|| 2|| 2|| 4|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2014-2015|| EHC Burgdorf || || 19 || 6 ||21 || 27 || 28 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2017-2018 || HC Eisbären St. Gallen ||  || 1 || 0 || 1 || 1 || 0  || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || HC Eisbären St. Gallen ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0  || 3|| 1|| 4|| 5|| 2

|445||49||128||177||446||104||7||28||35||162

Au niveau international 

| 1999 || CM U18 || 7|| 0|| 1|| 1|| 0|| +1|| 
|-
| 2001 || CM junior || 7|| 0|| 2|| 2|| 4|| 0||

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 

Naissance en juillet 1981
Naissance à Davos
Joueur suisse de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Sportif grison
Joueur du HC Davos
Joueur du SC Herisau
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du EV Zoug
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers